She's Strange (lied) - single van Cameo
 She's Strange (album) - album van Cameo